USS Maine ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al vigésimo tercer estado.

 El primer  fue un acorazado de segunda clase pre-dreadnought botado en 1889, designado en ocasiones como crucero acorazado. Se hundió tras una explosión, interna según unas versiones, externa según otras, el 15 de febrero de 1898, iniciando la guerra hispano-estadounidense. 

 El segundo  botado en 1901 fue un acorazado líder de su clase. Participó en el viaje de la Gran Flota Blanca y fue dado de baja en 1920 para ser vendido para desguace en 1923.

 El tercer  debería haber sido un acorazado de la clase Montana. Fue cancelado en 1943.

 El cuarto  es un submarino nuclear de la clase Ohio con capacidad para lanzar misiles balísticos, botado en 1994, actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos